Horgen bezeichnet folgende Orte:
 eine Gemeinde und Hauptort des gleichnamigen Bezirks im Kanton Zürich, Schweiz, siehe Horgen
 einen Bezirk im Kanton Zürich, Schweiz, siehe Bezirk Horgen
 Horgen (Zimmern ob Rottweil), ein Ortsteil der Gemeinde Zimmern ob Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg, Deutschland

Horgen ist der Name folgender Personen:
 Hans Kristensen Horgen (1835–1911) norwegischer Politiker
 Jorunn Horgen (* 6. Dezember 1966) norwegische Windsurferin
 Peter Olsen Horgen (1827–1899) norwegischer Politiker
 Anders Jensen Horgen (1861–1947) norwegischer Politiker

Horgen bezeichnet: 
 eine spätneolithische Kultur, die Horgener Kultur
 den Horgen (See), in der schwedischen Gemeinde Alvesta in der Provinz Kronobergs län

Siehe auch:
 Horgan